Le CA Lisieux Football Pays d'Auge est un club français de football basé à Lisieux, présidé par Lilian Lebarbey. L'équipe première masculine, évolue en Régional 2 depuis la saison 2017-2018.

Historique 
Le club est célèbre pour avoir vu les débuts d'entraîneur de Jacques Santini, devenu sélectionneur national français, qui fut entraîneur-joueur du CAL entre 1983 et 1985, à l'époque où l'équipe jouait les premiers rôles en Division 3.

Après 18 ANS au niveau national (D3-D4-N2 et N3) le Club est descendu en DH en 1996 puis en 2011 de DH en DSR, avant de descendre à nouveau en Division d'Honneur régionale à l'issue de la saison 2014-2015. Au terme de la saison 2016-2017, compte tenu de la réforme des championnats régionaux, l'équipe première masculine monte en  Régional 2.

Palmarès 

 Champion de France de Division 4 : 1983
 Coupe de Basse-Normandie (2):
 Vainqueur : 1986, 2010

Tableau récapitulatif 

Résultats par saison du CA Lisieux

Personnalités historiques du club

Présidents 
 1928-1954 :  Louis Bielman
 2003- :  Lilian Lebarbey

Entraîneurs 
 Années 1960 :  César Ruminski
 1980-1983 :  Didier Notheaux
 1983-1985 :  Jacques Santini
 1985-1986 :  Alain Merchadier
 2004-2010 :  Antoine Husson
 2015-2020 :  Quentin Piquet
 2020- :  Antoine Husson

Joueurs 
 César Ruminski, entraîneur-joueur (international français)
 Claude Brény, joueur (professionnel à Sedan)
 Pierre Tillon, joueur (professionnel à Metz, Marseille et Sedan, international français B)
 Didier Notheaux, entraîneur-joueur (1980-1983)
 Jacques Santini, entraîneur-joueur (1983-1985)
 Bruno Scipion, joueur (1981-1985)
 Thomas Heurtaux, joueur (professionnel à Udinese)
 Steven Nzonzi, joueur (international français - Champion du monde 2018)
 Jessy Deminguet, joueur (professionnel au SM Caen)

Notes et références 

Lisieux, CAPA
Lisieux, CAPA
Sport à Lisieux